Бенеди́кт Аре́ций (; 1522—1574) — реформатский христианский богослов, теолог, ботаник, педагог, географ XVI века .

Биография 
Бенедикт Ареций родился в 1522 году Беттеркиндене, в Бернском кантоне Швейцарии, в семье католического священника и назывался первоначально Марти.

Ареций получил образование в университете Марбурга, затем преподавал в своей альма-матер философию. В 1548 году получил место учителя в латинской гимназии в городе Берне, в 1549 году стал ректором этой гимназии. С 1553 года — в Бернской богословской высшей школе (в XIX веке преобразованной в Академию, а затем в Бернский университет): сначала на должности профессора греческого языка и иврита, а с 1563 года — на должности профессора богословия.

Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, «важнейшее его сочинение по богословию „Theologiae problemata“ (Женева, 1579; 2 изд. 1617) пользовалось в своё время большой известностью; его краткое руководство к полемике „Examen theologicum“ выдержало шесть изданий. Им написан также комментарий к произведениям Пиндара и описаны растения, встречаемые на горах Штокгорн и Низен».

Бенедикт Ареций скончался в Берне 22 апреля 1574 года.

Библиография 
 «Stocc-Hornii et Nessi descriptio» (1561)
 «Valentini Gentilis justo capiti supplicio Bernae affecti brevis historia et contra ejusdem blasphemias orthodoxa defensio articuli de s. trinitate» (1567)
 «Theologiae problemata, h. e. loci communes christianae religionis, brevi methodo explicati» (1591)
 «Examen theologicum» (1572)
 «Novum Testamentum commentariis B. A. explanatum» (1580)
 «Kommentar über den Pentateuch und Psalter» (1618)

Примечания 

Персоналии:Реформация
Богословы по алфавиту
Богословы XVI века
Богословы Швейцарии
Католические богословы
Ботаники по алфавиту
Ботаники XVI века
Ботаники Швейцарии
Педагоги по алфавиту
Педагоги XVI века
Педагоги Швейцарии
Географы по алфавиту
Географы XVI века
Географы Швейцарии
Выпускники Марбургского университета
Преподаватели Марбургского университета